Scott Johnson, né en , est un compositeur américain associé au mouvement de la musique minimaliste.

Biographie
Scott Johnson a été fortement influencé par le travail des pionniers de la musique minimaliste, notamment Steve Reich dont les œuvres It's Gonna Rain (1965) et Come Out (1966) ont orienté son travail sur les voix enregistrées puis sur le discours parlé comme base de composition. 

Kronos Quartet, Bang on a Can, et le Saint Paul Chamber Orchestra lui ont passé commande d'œuvres.

Œuvres

1982 : John Somebody pour guitare électrique et voix enregistrées
1988 : musique originale du film Patty Hearst de Paul Schrader

Références

Liens externes 

Artiste de Tzadik
Compositeur américain
Compositeur minimaliste
Postmodernisme (musique)
Naissance en 1952
Boursier Guggenheim